Le Matin est un titre partagé par des journaux francophones actuels :
Le Matin et Le Matin dimanche, journaux de Suisse romande ;
Le Matin, journal privé algérien ;
Le Matin, anciennement nommé Le Matin du Sahara et du Maghreb, journal marocain ;
Le Matin, journal sénégalais ;
Le Matin, journal haïtien ;
ainsi que par des journaux francophones disparus :
Le Matin, journal français fondé en 1884 et disparu en 1944 ;
Le Matin de Paris, journal français fondé en 1977 et disparu en 1988 ;
Le Matin, journal quotidien acadien de Moncton, fondé le  et disparu le  ;
Le Matin, quotidien belge éphémère (1998-1999) ;
Le Matin d'Anvers, journal belge disparu en 1974 ;
Le Matin bleu, journal gratuit de Suisse romande disparu le  ;
Le Matin, émission en live diffusé sur la chaîne LeStream sur la plateforme de streaming Twitch entre 2018 et 2021.

Autres 
 Le Matin, film yougoslave de Mladomir Puriša Đorđević sorti en 1967.